Алхо:

 Алхо — посёлок в Лахденпохском районе Республики Карелия.
 Алхо, Николай (род. 1993) — финский футболист, нападающий финского клуба «ХИК».
 Алхо — железнодорожная станция в Лахденпохском районе Республики Карелия.